— Исчисление общающихся систем
 Сокр. название манги Cardcaptor Sakura
 CCS — () система зарядки электромобилей
 Candy Crush Saga — видеоигра 2012 года.